Portellsaurus sosbaynati es la única especie conocida del género extinto Portellsaurus de dinosaurio ornitopodo hadrosauroide, que vivió a principios del período Cretácico, hace 130 millones de años, durante el Barremiense, en lo que es hoy Europa. Sus restos se encontraron la Formación Margas de Mirambell del Cretácico Inferior de España, conocido por un dentario derecho parcial. Fue descubierto en 1998 por Miquel Guardiola, Julián Yuste y Silvia Fabregat. El nombre genérico, Portellsaurus , proviene del Portell de Morella, localidad donde se recuperó el holotipo y el nombre específico, P. sosbaynati, hace referencia a Vicente Sos Baynat, un geólogo español que fue el primer científico distinguido por la universidad Jaume I como "Doctor Honoris Causa ". Santos-Cubedo et al. realizó un análisis filogenético y recuperó Portellsaurus como un hadrosauroide no hadrosauromorfo derivado. Su cladograma se muestra a continuación.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Hadrosauroidea
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Europa